A Super Taça do Porto Novo (Santo Antão Sul) é o torneio de futebol ficando atrás apenas de Zona Sul de Santo Antão. O torneio é disputado em dois times, uma campeão de campeonato e uma venceador de copa ou taça (ou clube terminou segundo).

História 
O torneio começou a ser disputado em 2006 e permanece semelhante até os dias atuais. Todos os venceadores baseado em cidade (antigamente vila) do Porto Novo.

Performance por clube

Ver tamběm
Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
Taça de Santo Antão (Zona Sul) (ou Porto Novo)
Torneio de Abertura de Santo Antão (Zona Sul) (ou Porto Novo)

Notas

Referěncias

Ligações externas 
Taça de Porto Novo na site de FCF 

Desporte de Santo Antão (Cabo Verde)
Futebol de Cabo Verde
Porto Novo (concelho de Cabo Verde)